Olfert ist der Familienname folgender Personen:

 Margrit Olfert (* 1947), deutsche Weitspringerin und Mehrkämpferin
 Nils Olfert, Sänger der Wise Guys

Olfert ist ein männlicher, friesischer Vorname

Siehe auch: